Карашица може да се односи на:

 Карашицу - десну притоку Драве у источној Хрватској, дуга 91 km
 Карашицу, речицу/поток у Барањи, десну притоку Дунава
 Карашицу, предео код Кућанаца у Славонији